Cotoroaia se poate referi la:

Localități din România:
Cotoroaia, Galați			
Cotoroaia, Mehedinți

Vezi și 
 Cotorca (dezambiguizare)
 Râul Cotoru (dezambiguizare)

Toponime românești